Ханон Зеликович Барабанер (30 июля 1933, Ленинград — 21 сентября 2022) — эстонский , ректор Института экономики и управления — ECOMEN (2006—2013), почётный гражданин Таллина.

Образование 
 1951 — окончил ленинградскую среднюю школу № 367.
 1956 — окончил Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический университет ИНЖЭКОН).
 1961 — окончил Всесоюзный энергетический институт.
 1968 — окончил аспирантуру Института термофизики и электрофизики Академии наук ЭССР.

Инженерная деятельность 
 1956—1957 — инженер-энергетик Всесоюзного треста «Энергохимпром» (г. Ленинград).
 1957—1960 — главный теплотехник треста «Эстонсланец» (Эстония, Йыхви).
 1960—1963 — главный инженер шахтомонтажного и сантехмонтажного управления (Эстония, Кохтла-Ярве).
 1963—1965 — начальник производственного отдела и главный инженер Республиканского монтажного треста (Эстония, Таллин).
 1965—1967 — главный специалист по теплоснабжению и вентиляции Всесоюзного государственного проектного института «Гипросельстрой» (Эстония, Таллин, Москва).

Активный участник технического перевооружения топливно-энергетического комплекса Эстонии и всего Северо-Запада СССР (1957—1965 гг.).

Ведущий разработчик энергетической части международных проектов сельхозобъектов от Монголии до Чехословакии (по линии Совета экономической взаимопомощи) (1965—1968 гг.).

Международно признанный специалист и консультант по энергетике сельских районов и энергетике коммунального хозяйства городов (1965—1995 гг.).

Научная деятельность 
 1968—1974 — научный сотрудник Института термофизики и электрофизики Академии Наук ЭССР.
 1974—1980 — старший научный сотрудник Института термофизики и электрофизики Академии Наук ЭССР.
 1980—1986 — ведущий научный сотрудник, член Ученого Совета Института термофизики и электрофизики Академии Наук ЭССР.
 1986—1991 — ведущий научный сотрудник, член Ученого Совета Института энергетики Академии Наук ЭССР.
 1991—1995 — ведущий научный сотрудник, член Ученого Совета Института энергетики Эстонии.
 1975 −1991 — член Научного Совета Академии Наук СССР по комплексным проблемам энергетики.
 1980—1995 — эксперт Энергетической Комиссии Социального и Экономического комитета ООН.

Руководитель и разработчик первой в СССР республиканской программы энергосбережения. На основании разработанной им методики и опыта её реализация в Эстонии в 1975—1980 гг. были организованы подобные разработки в других республиках СССР и в других странах Совета экономической взаимопомощи. В ходе этих разработок выступал в качестве ведущего научного консультанта.

Один из ведущих разработчиков Энергетической программы СССР. С докладом о согласовании Энергетической и Продовольственной программ СССР выступал на Президиуме Академии Наук СССР.

С 1977 один из первых в мире начал разработку эколого-социально-экономического подхода к решению общеэнергетических задач. Доклады на Президиуме Академии Наук СССР, в Американской национальной Академии, на энергетических и экономических международных форумах. Лауреат Первых Мелентьевских чтений «За новые идеи в энергетике». Ныне этот подход стал общепризнанным. Золотая медаль Выставки достижений народного хозяйства СССР за комплекс работ по электрификации сельскохозяйственных объектов.

Инженерная и научная деятельность отмечена рядом Правительственных наград.
Один из учредителей Евразийского экономического Клуба учёных (2008 г.). С июля 2010 заместитель Председателя Клуба. По инициативе Клуба ежегодно проводится Международный Астанинский Экономический Форум, на котором представлено более 70 стран, заместитель председателя Русского Академического общества Эстонии (2007 г.).

Педагогическая деятельность 
С 1964 г. Читал курсы лекций по мировой экономике и международному менеджменту, по основам современных подходов к управлению предприятиями, по социально-экономическому прогнозированию, по экономике и организации энергетики, по основам эколого-социально-экономического подхода к решению общеэнергетических и технических задач. Лекции читал в вузах Эстонии, России, Финляндии, Чехии, Германии, Австрии, Франции, США, Латвии, Болгарии, Казахстана, Белоруссии и в других странах.

1993 — основатель и ректор Международного эколого-технологического колледжа — МЭТК.

1997 — ректор Силламяэского института экономики и управления — СИЭУ (преобразован из МЭТК).

2006—2013 — ректор Института экономики и управления — ECOMEN (преобразован из СИЭУ).

Научные публикации 
Автор более 200 научных публикаций, в том числе таких монографий как:

 Определение перспектив развития энергетического хозяйства экономического района.
 Повышение эффективности энергетического комплекса региона.
 Энергетика республик Прибалтики и Белорусской ССР.
 Проблемы развития энергетики Северо-Запада СССР.
 Формирование энергоснабжающих систем по Северо-Западному району СССР.
 Основные направления энергосберегающей политики в развитых капиталистических странах.
 Аккумуляционное электротеплоснабжение.
 Теплоснабжение сельских населенных пунктов.
 Психология управления персоналом.

Научный редактор ряда монографий и сборников трудов. Автор и соавтор разработки учебных программ и учебно-методических пособий по читаемым курсам лекций. Председатель редакционного совета «Сборника трудов Института экономики и управления» (ежегодно два сборника). Член редакционного совета журнала «Экономика, финансы, исследования». Член редакционного совета «Евразийского экономического ревю», член редколлегии «Вестника „Русского академического общества“». Автор более 160 научно-популярных и публицистических статей.

Научные степени и звания 
 1973 Кандидат экономических наук (доктор экономики) (диплом МЭК № 020358)
 1977 Старший научный сотрудник по специальности «общая энергетика» (диплом СН № 001120)
 1997 Профессор Международной Академии туризма (диплом АП № 0021)
 2002 Действительный член-академик Международной академии биосферных наук (диплом № 57).
 2007 Почётный доктор Санкт-Петербургского Государственного инженерно-экономического университета (решение Ученого Совета от 26 декабря 2007 г.)
 2009 Член-корреспондент Международной Академии наук высшей школы (Решение общего собрания от 11 марта 2009 г.)
 2009 Почётный профессор Уральского государственного экономического университета (решение Ученого совета от 31 августа 2009 г.)
 2009 Почётный профессор Казахского «Института экономических исследований» (решение Ученого Совета от 23 октября 2009 г.)
 2010 Действительный член-академик Европейской Академии торговли, член Президиума Академии (решение Президиума от 22 июля 2010 г.)
 2010 Избран Персоной 2010 года Европейской Академии торговли (решение Академии от 26 июля 2010 г.)
 2011 Действительный член-академик Международной академии наук высшей школы (решение Академии от 30 марта 2011 г.)

Ссылки 
 ИТАР-ТАСС Урал: Галерея экспертов
 Интервью ИА REGNUM: Зачем эстонцам рубить сук, на котором они сидят?
 Экономика Эстонии — в «предобморочном» состоянии

Выпускники ИНЖЭКОНа
Энергетики СССР
Общественные деятели Эстонии
Почётные граждане Таллина